Enare steht für folgende geographische Objekte in Finnland:

 Enare, schwedischer Name von Inari (Gemeinde), Gemeinde in Lappland
 Enare, schwedischer Name von Inari (Ort), Ort in der Gemeinde Inari, Lappland
 Enare träsk, schwedischer Name des Inarijärvi, See in der Gemeinde Inari, Lappland